Winston County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Winston County, Alabama 
 Winston County, Mississippi